Николсон има више значења:
 Николсон (Мисисипи), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Мисисипи
 Николсон (Џорџија), је град у америчкој савезној држави Џорџија
 Николсон (Пенсилванија), је град у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Артур Николсон
 Џек Николсон, амерички глумац